Korskrogen (Avesta), een plaats in de Zweedse gemeente Avesta
Korskrogen (Ljusdal), een plaats in de Zweedse gemeente Ljusdal